Brett Skinner (né le  à Brandon, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après un bref passage avec les Buccaneers de Des Moines, il se joint aux Pioneers de l'Université de Denver. Il remporte avec cette organisation deux titres nationales dans la NCAA. Il est également nommé dans l'équipe d'étoiles de son association en 2005. En 2005-06, il est nommé capitaine de son club universitaire mais il signe un premier contrat professionnel avec les Canucks de Vancouver.

Avant d'atteindre la Ligue nationale de hockey, il est échangé à quelques reprises. Il joue finalement ses premières joutes dans la LNH en 2008-2009 avec les Islanders de New York. Il passe ensuite à l'Avalanche du Colorado sans toutefois y jouer.

Il remporte la Coupe Calder 2013 avec les Griffins de Grand Rapids.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Kings de Brandon ||MMBHL ||29 ||3 ||18 ||21 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Kings de Brandon ||MMBHL ||40 ||8 ||27 ||35 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Smoke Eaters de Trail ||LHCB ||59 ||11 ||24 ||35 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Buccaneers de Des Moines ||USHL ||44 ||9 ||38 ||47 ||25 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2002-2003 ||Pioneers de Denver ||NCAA ||37 ||4 ||13 ||17 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Pioneers de Denver ||NCAA ||44 ||7 ||23 ||30 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Pioneers de Denver ||NCAA ||41 ||4 ||31 ||35 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Moose du Manitoba ||LAH ||65 ||4 ||21 ||25 ||33 ||13 ||0 ||4 ||4 ||19
|-
|2006-2007 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||5 ||1 ||3 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Pirates de Portland ||LAH ||41 ||6 ||12 ||18 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha ||LAH ||21 ||0 ||6 ||6 ||2 ||5 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
|2007-2008 ||Bruins de Providence ||LAH ||68 ||7 ||40 ||47 ||47 ||10 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2008-2009 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||24 ||1 ||11 ||12 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||Wolves de Chicago ||LAH ||37 ||3 ||20 ||23 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Islanders de New York ||LNH ||11 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Monsters du lac Érié ||LAH ||73 ||3 ||25 ||28 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Amour Khabarovsk ||KHL || 34|| 2|| 4|| 6|| 12||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Iserlohn Roosters || DEL || 25|| 1|| 10|| 11|| 22||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Tappara || SM-liiga || 7|| 0|| 3|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || MODO Hockey || Elitserien || 11|| 0|| 3|| 3|| 0|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Americans d'Allen || LCH || 28|| 7|| 30|| 37|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Griffins de Grand Rapids ||LAH || 33|| 4|| 13|| 17|| 12|| 21|| 0|| 6|| 6|| 6
|-
|2013-2014 || Admirals de Norfolk ||LAH || 10|| 0|| 3|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| KLH Chomutov || 1.liga || 50 || 4 || 26 || 30 || 18 || 22 || 1 || 11 || 12 || 10
|-
| 2014-2015 || KLH Chomutov || Qualif. Extraliga || - || - || - || - || - || 11 || 0 || 6 || 6 || 6
|-
| 2015-2016|| KLH Chomutov || Extraliga || 36 || 3 || 7 || 10 || 6 || 8 || 3 || 0 || 3 || 16
|-
| 2016-2017|| KLH Chomutov || Extraliga || 52 || 4 || 12 || 16 || 20 || 17 || 0 || 0 || 0 || 8

Trophées et distinstions

Extraliga tch. Division 2 

 Champion des séries éliminatoires avec le Piráti Chomutov en 2014-2015.

Notes et références 

Naissance en juin 1983
Naissance à Brandon (Manitoba)
Joueur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver
Joueur des Islanders de New York
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du Tappara
Joueur du MODO hockey
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Americans d'Allen (LCH)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du KLH Chomutov